Суперлига Греции 2007/2008 годов — 49-й чемпионат Греции по футболу. Начался 1 сентября 2007 года и завершился 14 мая 2008 года. «Олимпиакос» успешно защитил титул, став чемпионом в 36-й раз.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Плей-офф Суперлиги

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2007/2008
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2007 году
Спорт в Греции в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008